Gerry Weber Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2016 z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 13–19 czerwca 2016 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 1 826 275 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Niemczech